Фредерик Шульц (нем. Frederik Schulz) — немецкий , автор открытия новых видов вирусов.

Биография 
В 2005-2009 годах изучал биохимию в Высшей школе Мангейма. Получил степень бакалавра. После обучения 6 месяцев работал в биохимической лаборатории в городе Перт в Западной Австралии. Впоследствии поступил в Венский университет. Параллельно с учёбой работал в университете научным сотрудником. В 2015 году защитил степень доктора философии. С января 2016 года работает в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Калифорния.

Научная деятельность 
Занимается изучением метагеномных и одноядерных геномных данных для выявления новых видов бактерий и вирусов.

В 2017 году при анализе метагеномных образцов донных отложений, взятых из резервуаров станции очистки сточных вод в городе Клостернойбург в Австрии, Шульцем обнаружен новый гигантский вирус. Его назвали Klosneuvirus. Вирус имеет необычно большой геном с 1,57 млн пар оснований. Вместе с Klosneuvirus, в этих сточных водах им описаны также новые гигантские вирусы меньших размеров: Indivirus, Catovirus и Hokovirus.

Примечания 

Микробиологи Германии